Aardrijkskunde
 Frans, gemeente in het Franse departement Ain

Bijvoeglijk naamwoord
 Frans, bijvoeglijk naamwoord voor iets van of afkomstig uit Frankrijk

Bouwwerk
 Molen van Frans, watermolen in de Nederlandse gemeente Tubbergen

Gekroonde hoofden en edellieden
 Keizer Frans I Stefan, Rooms-Duits koning en keizer
 Keizer Frans II, Rooms-Duits koning en keizer, keizer van Oostenrijk, koning van Hongarije en Bohemen
 Frans van Beieren, Duits edelman
 Frans van Bourbon, prins van Conti
 Frans van Bourbon-Condé, Frans prins, graaf van Edingen
 Frans I van Bretagne, hertog van Bretagne
 Frans II van Bretagne, hertog van Bretagne
 Frans III van Bretagne, hertog van Bretagne
 Frans van Brunswijk-Wolfenbüttel, bisschop van Minden
 Frans I van Frankrijk, koning van Frankrijk
 Frans II van Frankrijk, koning van Frankrijk
 Frans I van Liechtenstein, vorst van Liechtenstein
 Frans van Longueville, graaf van Saint-Pol
 Frans I van Longueville, graaf van Longueville
 Frans II van Longueville, graaf en hertog van Longueville
 Frans III van Longueville, hertog van Longueville en graaf van Neuchâtel
 Frans van Merano, Oostenrijks graaf
 Frans IV van Modena, aartshertog van Oostenrijk-Este, hertog van Modena
 Frans V van Modena, aartshertog van Oostenrijk-Este, hertog van Modena
 Frans van Montmorency, Frans militair en hertog van Montmorency
 Frans van Montmorency, Frans militair en hertog van Piney-Luxembourg
 Frans I van Nevers, hertog van Nivernais, graaf van Eu en graaf van Rethel
 Frans II van Nevers, hertog van Nevers en graaf van Rethel
 Frans van Orléans, Frans prins
 Frans I van Saksen-Lauenburg, hertog van Saksen-Lauenburg
 Frans II van Saksen-Lauenburg, hertog van Saksen-Lauenburg
 Frans van Vendôme, Frans edelman en militair

Literatuur
 Vrolijke Frans, sprookje van de gebroeders Grimm

Media
 Majoor Frans, Nederlands hoorspel

Muziek
 Lange Frans, Nederlands rapper en tv-presentator
 Lange Frans & Baas B, Nederlands hiphopduo

Onderscheiding
 Orde van Frans I, ridderorde in Napels

Personen met de achternaam Frans
 Frédéric Frans, Belgisch voetballer
 Kevin Frans, Belgisch voetballer
 Julliard Frans, Nederlands rapper, bekend onder het pseudoniem Hef
 Lenty Frans, Belgisch miss (Miss België 2016)
 Rik Frans, Belgisch politicus

Sport en spel
 Frans, schaakopening

Taal
 Belgisch-Frans, variant van het Frans die gesproken wordt in Wallonië en in Brussel
 Cajun-Frans, variant van het Acadisch Frans, gesproken door de cajunbevolking in Louisiana
 Canadees-Frans, variant van het Frans die gesproken wordt door de meerderheid van de Franstaligen in Canada
 Quebecs-Frans, de belangrijkste variant van het Canadees-Frans
 Frans, Romaanse taal
 Frans met haar op, Vlaamse uitdrukking voor het incorrecte Frans dat gesproken wordt door Nederlandstaligen
 Klassiek Frans, speciaal soort geschreven Frans bedoeld dat tussen het eind van de Renaissance en het begin van de 18e eeuw werd gebruikt door een groot aantal Franse schrijvers
 Oudfrans, Frans zoals dat in het noorden van Frankrijk gesproken werd van de 9e tot de 14e eeuw
 Savoyaards-Frans, variant van het Frans die gesproken werd in het voormalige Hertogdom Savoye en thans nog deels wordt gesproken in de Franse departementen Savoie en Haute-Savoie
 Zwitsers-Frans, variant van het Frans die gesproken wordt in het Franstalige gedeelte van Zwitserland

Volk
 Fransen, inwoners van Frankrijk

Voornaam
 Frans, jongensnaam

Zie ook 
 Frans I (doorverwijspagina)
 Frans II (doorverwijspagina)
 Lange Frans (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam